Кожу́хово — топоним в России.

Брянская область 
 Кожухово — посёлок в Клинцовском районе.

Вологодская область 
 Кожухово — деревня в Бабушкинском районе.
 Кожухово — деревня в Междуреченском районе.
 Кожухово — деревня в Сокольском районе.

Костромская область 
 Кожухово — деревня в Галичском районе.
 Кожухово — деревня в Солигаличском районе.

Липецкая область 
 Кожухово — деревня в Данковском районе.

Москва 
 Кожухово — микрорайон в Косино-Ухтомском районе Москвы.
 Кожухово — бывшая деревня к югу от Москвы на территории современного Южнопортового района.
 Кожухово — станция МКМЖД в Москве

Московская область 
 Кожухово — деревня в Люберецком районе.
 Кожухово — деревня в Можайском районе.

Новгородская область 
 Кожухово — деревня в Мошенском районе.

Рязанская область 
 Кожухово — деревня в Кадомском районе.

Тверская область 
 Кожухово — деревня в Лихославльском районе.
 Кожухово — деревня в Оленинском районе.

Тульская область 
 Кожухово — деревня в Плавском районе.

Хакасия 
 Кожухово — деревня в Орджоникидзевском районе.

См. также 
 Кожухов